Tufanbeyli (district), een district van de Turkse provincie Adana
 Tufanbeyli (stad), de hoofdplaats van het district